Kimwani peut être : 
 Mwani, une langue bantoue du Mozambique ;
 Kimwani, un ancien État d’Afrique australe.